Christian Bauer désigne notamment :
 Christian Felix Bauer (vers 1667-1717), général au service de la Russie
 Christian Bauer, un des développeurs principaux du projet informatique Hibernate ;
 Christian Bauer (1951-), un entraîneur français de sabre ;
 Christian Bauer (1977-), un joueur d'échecs français.